Stefan Persson, švedski hokejist, * 22. december 1954, Bjurholm, Švedska.

Persson je v švedski ligi igral za klube Piteå HC, Brynäs IF in Borås HC. S klubom Brynäs IF je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1975/76 in 1976/77. Leta 1974 je bil kot 214. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je zaigral v sezoni 1977/87 in pri katerem je ostal devet sezon, vse do konca svoje kariere. V ligi NHL je skupno odigral 622 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 52 golov in 317 podaj, ter 102 tekmi končnice, na katerih je dosegel 7 golov in 50 podaj. S klubom je tudi osvojil štiri zaporedne Stanleyjeve pokale, v sezonah 1979/80, 1980/81, 1981/82 in 1982/83. Persson je prvi evropski hokejist, ki je osvojil Stanleyjev pokal.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1977, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Piteå HC
| Švedska 2. liga
| 72/73
|
| 16
| 6
| 7
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 35
| 5
| 6
| 11
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 5
| 7
| 12
|
| 34
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 34
| 8
| 9
| 17
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 31
| 5
| 13
| 18
|
| 70
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 77/78
|
| 66
| 6
| 50
| 56
|
| 54
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| New York Islanders
| NHL
| 78/79
|
| 78
| 10
| 56
| 66
|
| 57
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| New York Islanders
| NHL
| 79/80
|
| 73
| 4
| 35
| 39
|
| 76
|
| 21
| 5
| 10
| 15
|
| 16
|-
| New York Islanders
| NHL
| 80/81
|
| 80
| 9
| 52
| 61
|
| 82
|
| 7
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 81/82
|
| 70
| 6
| 37
| 43
|
| 99
|
| 13
| 1
| 14
| 15
|
| 9
|-
| New York Islanders
| NHL
| 82/83
|
| 70
| 4
| 25
| 29
|
| 71
|
| 18
| 1
| 5
| 6
|
| 18
|-
| New York Islanders
| NHL
| 83/84
|
| 75
| 9
| 24
| 33
|
| 65
|
| 16
| 0
| 6
| 6
|
| 2
|-
| New York Islanders
| NHL
| 84/85
|
| 54
| 3
| 19
| 22
|
| 30
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| New York Islanders
| NHL
| 85/86
|
| 56
| 1
| 19
| 20
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska 3. liga
| 88/89
|
| 12
| 3
| 7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Borås HC
| Švedska 3. liga
| 89/90
|
| 32
| 7
| 23
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 827
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 391
| bgcolor="#7FFF00" | 484
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 797
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 73
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1974
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Hokejisti Piteå HC
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Borås HC
Zmagovalci Stanleyjevega pokala